Monte Argentario – comune della provincia di Grosseto
Promontorio dell'Argentario – promontorio della provincia di Grosseto
Altopiano dell'Argentario – altopiano nella provincia di Trento
Argentario – circoscrizione amministrativa n. 6 del comune di Trento
Argentario – mestiere dell'antica Roma corrispondente all'attuale attività di banchiere